

Венделл — місто, штат Айдахо
 Венделл — місто, штат Массачусетс
 Венделл — місто, штат Міннесота
 Венделл — місто, штат Північна Кароліна

Див. також 
 Маркус Вендел Вале да Сілва